České příjmení Drobný nese více různých osobností:

 Emma Drobná (* 1994) – slovenská zpěvačka
 Jaroslav Drobný – více osob
 Jozef Drobný (1897–1959) – slovenský a československý politik a poslanec
 Milan Drobný (* 1944) – český zpěvák
 Roman Drobný (* 1959) – slovenský fotbalista
 Stanislav Drobný (1923–2013) – právník, politik a politický vězeň
 Václav Drobný (1980–2012) – český fotbalista a trenér
 Vladimír Drobný (1887–???) – československý politik, poslanec za čs. socialisty
 Zoroslava Drobná (1907–1988) – česká historička umění a archeoložka

Česká příjmení